Lady Jane peut désigner :
 Jeanne Grey, dite Lady Jane Grey (1537-1554), brève reine d'Angleterre (« la reine de neuf jours ») exécutée en 1554
 Lady Jane (1966), chanson des Rolling Stones
 Lady Jane (1986), film britannique de Trevor Nunn sur l'histoire de Jeanne Grey
 Lady Jane (2008), film français de Robert Guédiguian, inspiré par la chanson des Rolling Stones

Notes et références